Le temari est un art traditionnel japonais.
 Temari est un personnage du manga Naruto.